, terme anglais signifiant littéralement en français « tremblement de terre », peut désigner :

Cinéma 
 Titre original de Tremblement de terre (1974)
 Earthquake, film arménien de Sarik Andreassian sorti en 2016.

Sport 
 les Earthquakes de San José, club de soccer américain basé à San José (Californie).

Musique 
 le King Earthquake, un sound system de reggae ;
 Earthquake, un concept néerlandais d'événements et une série de compilations gabber ;
 Earthquake, le premier album d'Electric Sun sorti en 1979.

Personnalités 
 John Tenta (1963-2006), catcheur canadien, dit « Earthquake ».